Список самых высоких зданий и сооружений Лондона ранжирует по высоте высотные здания английского города Лондон, Великобритания. С ноября 2010 года самым высоким зданием города является Shard London Bridge. После завершения строительства в 2012 году его высота составила 309,7 метра, таким образом оно стало самым высоким сооружением в Европейском союзе. До этого самым высоким зданием в Лондоне был 50-этажный One Canada Square высотой 235 метров, построенный в 1991 году. Третьим по высоте зданием в городе является Heron Tower, расположенное в Сити. Оно было построено в 2010 году и имеет высоту 230 метров.

История высотных сооружений в Лондоне началась в 1098 году, когда была построена 27-метровая Белая башня — центральная башня лондонского Тауэра. Первым сооружением, превысившим высоту в 100 метров, стал Старый собор Святого Павла. Построенный в 1310 году, собор имел в высоту 150 метров. Он был самым высоким сооружением в мире до 1311 года, когда был построен Линкольнский собор. В 1549 году центральный 160-метровый шпиль Линкольнского собора обрушился и Старый Кафедральный собор Св. Павла вновь стал самым высоким сооружением на земле. Несмотря на то, что 4 июня 1561 года его шпиль был уничтожен ударом молнии, он всё равно оставался самым высоким сооружением в Лондоне, уступив титул самого высокого сооружения в мире Страсбургскому собору во Франции. Старый Кафедральный собор Св. Павла был уничтожен во время Великого лондонского пожара в сентябре 1666 года, и самым высоким зданием в городе стал Саутваркский собор высотой 50 метров. До строительства Собора Святого Павла в 1710 году в городе не было ни одного строения выше 100 метров. Собор Святого Павла, имеющий в высоту 111 метров, оставался самым высоким зданием в Лондоне до 1962 года, когда был построен BT Tower.

Несмотря на давнюю историю Лондона, в городе не очень много небоскрёбов. Это объясняется ограничением на высоту здания, наложенным законом об упорядочении строительства в Лондоне от 1894 года, который был принят после строительства 14-этажного дома Королевы Энн. Несмотря на то, что ограничения уже давно ослабли, в городе остаются строгие правила строительства для сохранения вида на Собор Святого Павла, лондонский Тауэр и Вестминстерский дворец, а также здания должны соответствовать требованиям управления гражданской авиации.

Ослабление ограничений на высоту зданий привело к буму в строительстве небоскрёбов в 1960-х годах. Одним из первых значительных небоскрёбов стал 117-метровый Centre Point, построенный в 1966 году. В 1980 году была построена NatWest Tower, высотой 183 метра, которая стала первым лондонским небоскрёбом, соответствующим международным стандартам. В 1991 года был построен 235-метровый One Canada Square, ставший центром делового квартала Кэнэри-Уорф. В последующие десять лет в городе появилось ещё несколько небоскрёбов: 8 Canada Square, 25 Canada Square, здания Heron Quays, штаб-квартира Barclays, Broadgate Tower и Мэри-Экс. Некоторые из зданий были удостоены наград, так, 30 St Mary Axe получило Emporis Skyscraper Award в 2003 году и приз Стирлинга в 2004 году.

После строительства небоскрёбов в Кэнэри-Уорф и при содействии бывшего мэра Лондона Кена Ливингстона, в городе появилась тенденция к строительству высотных зданий. Так, в марте 2012 года был подведён под крышу Shard London Bridge, а также ведётся строительство ещё 5 сооружений высотой более 100 метров. Планируется, что 288-метровый Pinnacle станет центральным сооружением Сити.

Самые высокие здания и сооружения 
Этот список включает небоскрёбы Лондона высотой более 100 метров. Эта высота включает шпили и другие архитектурные элементы здания, но не включает антенны и радиомачты.

Высочайшие непостроенные здания

Находящиеся в процессе строительства 

Список строящихся зданий в Лондоне, планируемая высота которых должна превысить 100 метров. Здания, которые уже были подведены под крышу, также включены в этот список.

Утверждённые к строительству 
Список зданий, утверждённых к строительству в Лондоне, высота которых должна составить более 100 м.

* Для зданий, у которых не указан год, информация об окончании строительства отсутствует.

Предложенные к строительству 
Список зданий высотой более 100 метров, предложенных к строительству в Лондоне.

* Приблизительные данные.

Снесённые здания

Хронология самых высоких зданий и сооружений

Комментарии 
 A. Здание было уничтожено в 1666 году во время Великого лондонского пожара
 B. Точная высота Старого кафедрального собора Святого Павла остаётся неизвестной и варьируется от 140 до 150 метров. Шпиль собора был уничтожен в результате пожара в 1561 году.

Примечания

Ссылки 

 Diagram of London skyscrapers на сайте SkyscraperPage
 London — Full Summary of Projects 
 

Здания и сооружения Лондона
Небоскрёбы Лондона